Seznam občin departmaja Maine-et-Loire zajema 363 občin.

(CAA) Communauté d'agglomération d'Angers, ustanovljena leta 2001.
(CAC) Communauté d'agglomération du Choletais, ustanovljena leta 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, ustanovljena leta 2001.

Maine-et-Loire